Ardatov – település Oroszországban, Mordvinföldön
 Ardatov – település Oroszországban, a Nyizsnyij Novgorod-i területen